Momo kan have flere betydninger:

 Momo (mad) – madret fra Nepal, Nordindien og Tibet der består af dampkogte eller evt. stegte dejindpakkede "dumplings" med indhold af grøntsager, spinat, ost og evt. lidt kød
 Momo (el. Momo og tidstyvene) – eventyrroman af den tyske forfatter Michael Ende
 Momo (film) – fantasyfilm fra 1986 baseret på Michael Endes roman Momo
 Momo - Skuespillernes Lydbogsværksted (eller Forlaget Momolydbog) – lydbogsforlag, etableret af en gruppe skuespillere
 Momo (virksomhed) – italiensk design- og biludstyrsvirksomhed fra Milano
 "Rei Momo" – album fra 1989 af den skotsk-amerikanske samger David Byrne)
 Momo (skuespiller) – skuespiller